Die Tolly Cobbold English Professional Championship 1986 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste im Rahmen der Saison 1985/86 zum Zwecke der Ermittlung des englischen Profimeisters. Die Hauptrunde des Turnieres wurde vom 4. bis zum 9. Februar 1986 in der Corn Exchange der englischen Stadt Ipswich ausgetragen. Titelverteidiger Steve Davis unterlag im Halbfinale Tony Meo, der später im Finale Neal Foulds mit 9:7 besiegte und sich somit zum Turniersieger kürte. Das höchste Break des Turnieres spielte John Virgo mit einem 137er-Break.

Preisgeld 
Wie auch schon im vorherigen Jahr wurde das Turnier von der WPBSA bezuschusst und von Tolly Cobbold gesponsert. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Preisgeldsumme um 5.000 Pfund Sterling auf 80.000 £ an, von denen gut ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Das Turnier an sich begann bereits Mitte Oktober, vom 14. bis zum 18. Tag des Monats, mit der Qualifikation und setzte sich Anfang Februar des nächsten Jahres mit der Hauptrunde fort. Am Turnier nahmen insgesamt 50 Spieler teil, von denen vier Spieler in der ersten Runde antraten und die beiden Sieger der Partie in die Runde der letzten 48 vorrückten, wo sie auf 30 weitere Spieler trafen. Die 15 Partiesieger trafen schließlich in der Runde der letzten 32 auf je einen der übrigen sechzehn Spieler, sodass im Folgenden im K.-o.-System der Sieger ermittelt wurde. Alle Spiele des Turnieres fanden im Modus Best of 17 Frames statt.

Erste Runde 

|}

Runde der letzten 48 bis Finale

Finale 
Bereits im Vorjahr hatte Tony Meo beim Turnier viel Erfolg gehabt, musste sich aber im Halbfinale dem späteren Turniersieger Steve Davis knapp mit 8:9 geschlagen geben. In diesem Jahr traf er im Halbfinale erneut auf Davis, konnte ihn aber dieses Mal mit 9:7 schlagen und verhinderte damit seinen dritten Finaleinzug bei diesem Turnier in Folge. Vor dieser Partie hatte Meo weitestgehend keine Probleme gehabt, als er bis zum Halbfinale nur acht Frames abgeben musste. Im Finale traf er schließlich auf Neal Foulds, der das Turnier mit einem Sieg über seinen Vater Geoff begonnen hatte, dann jeweils relativ klar Ray Edmonds und Jimmy White besiegt hatte und dann mit einem knappen 9:8-Sieg über Mike Hallett sich für das Endspiel qualifizierte.

Wie auch schon die beiden Halbfinalspiele war das Finale eine enge Angelegenheit: Anfangs konnte Meo zwar mit 3:1 in Führung gehen, aber Foulds konnte im Anschluss direkt ausgleichen. Während der nächsten vier Frames ging Meo jeweils zwei Mal in Führung und Foulds glich anschließend aus, bevor Foulds seinerseits während der folgenden vier Frames zwei Mal in Führung ging, aber Meo jeweils wieder ausgleichen konnte. Bei Stande von 7:7 konnte Meo nun wieder in Führung gehen, bevor er mit einem 94er-Break im 16. Frame der Partie diese mit 9:7 für sich entscheiden konnte.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten sechs verschiedene Spieler jeweils ein Century Break:

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Ipswich